Свинтэйла Мари Кэш (, род. 22 сентября 1979 года) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в Женской национальной баскетбольной ассоциации за пять разных клубов. Во время учебы в университете Коннектикута она дважды приводила баскетбольную команду к чемпионскому титулу в 2000 и 2002 годах. Трижды становилась чемпионкой ВНБА (2003, 2006, 2010), а также дважды завоёвывала золотые медали Олимпийских игр (2004, 2012). Член баскетбольного зала славы с 2022 года.

Биография 
Кэш родилась в пригороде Питтсбурга Маккиспорт. У неё было два брата Стивен и Кевин и одна сестра Анжелика. Кэш принадлежит баскетбольный лагерь и клиника, которые управляются компанией Swin Cash Enterprise LLC. Она часто участвует в благотворительных мероприятиях ВНБА.

Награды и достижения 
 Всеамериканская сборная WBCA (1998)
 Третья сборная конференции Big East (2000)
 Сборная турнира конференции Big East (2000, 2002)
 Первая сборная конференции Big East (2002)
 Самый выдающийся игрок баскетбольного турнира NCAA (2002)
 Самый ценный игрок матча всех звёзд ВНБА (2009, 2011)
 2 раза становилась победителем Звёздного конкурс бросков: 2013—2014 (Команда Криса Боша с Домиником Уилкинсом)

Примечания

Ссылки 
 
 Swin Cash’s Official Website
 WNBA.com: Swin Cash Bio
 Lunch Break Chat: Swin Cash
 Swin Cash’s U.S. Olympic Team bio … with notes, quotes and photos
 Swin Cash traded to the Seattle Storm

Баскетболисты США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по баскетболу
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Детройт Шок»
Игроки «Спрингфилд Спирит»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки ЖБК УСК
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)
Члены Зала славы баскетбола